TKB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tekadu (Papua Nuova Guinea)